Riebel steht für:
 Riebel, Maisgericht aus dem Vorarlberger Rheintal
 Riebel, schwäbisch-alemannischer Ausdruck für Kanten

Personen:
 Barbara Künzer-Riebel (* 1954), deutsche Autorin und Begründerin der Initiative REGENBOGEN
 Jochen Riebel (1945–2015), deutscher Politiker (CDU)
 Paul Riebel (1918–2001), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, siehe auch Identitätsprinzip nach Riebel
 Werner Riebel (* 1937), deutscher Hochschullehrer

Siehe auch:
 Ribel
 Riebl
 Riepel